Regierung Hansson steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Hansson I (1932–1936)
 Regierung Hansson II (1936–1939)
 Regierung Hansson III (1939–1945)
 Regierung Hansson IV (1945–1946)